Beavis je lahko:
 Beavis, animirani lik
 Leslie Ellis Beavis, general